Чубаровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Чубаровская волость (Боровский уезд) — в составе Калужской губернии
 Чубаровская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии
 Чубаровская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии